Шука́лов — русская фамилия.

Известные носители:
 Шукалов, Владимир Константинович (род. 1940) — тренер по тяжёлой атлетике.
 Шукалов, Сергей Петрович (1883—?) — советский конструктор бронетехники.